Afzelia može označavati:
 Afzelia (Animalia), rod kukaca iz porodice Tachinidae.
 Afzelia (Plantae), biljni rod iz porodice Fabaceae.